Rekal kan syfta på:

 Rekal (företag) – ett svenskt industriföretag i Gnesta
 Rekal, Albanien – ett vattendrag i Albanien